Астраханская агломерация — моноцентрическая городская агломерация на территории Астраханской области. Ядром агломерации является город Астрахань, в неё также входят города Камызяк и Нариманов, вся территория Приволжского района, части Володарского, Икрянинского, Камызякского, Красноярского и Наримановского районов области. В наиболее широком понимании может включать территорию всех названных выше районов целиком, при таком подходе суммарное населении агломерации превышает 800 тысяч человек.

Населённые пункты 

В приведённой ниже таблице представлены только населённые пункты агломерации с населением более пяти тысяч человек. Помимо них в неё входят десятки других, менее крупных сёл и посёлков, расположенных между этими локальными центрами притяжения. Несмотря на их кажущуюся незначительность, суммарно они увеличивают сумму населения агломерации на несколько десятков тысяч человек.

Транспорт 

Все населённые пункты агломерации связаны с её центром автомобильными дорогами, на нескольких из них работают паромные переправы. На территории Астраханской агломерации действуют городские, пригородные и междугородние автобусные маршруты. Компания «Волгоградтранспригород» осуществляет пригородные железнодорожные перевозки на территории Астрахани, а также Красноярского, Лиманского, Наримановского и Приволжского районов области.

Примечания 

Городские агломерации по алфавиту
Городские агломерации России
Астраханская область